Henri de Saint-Simon – socjalista utopijny
 Louis de Rouvroy, książę de Saint-Simon – francuski pisarz i autor Pamiętników
 Saint-Simon (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Simon (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Simon (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Simon (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes